А́уэр () — фамилия. Известные носители:

 Ауэр, Аннели (род. 1965) — гражданка Финляндии, подсудимая по делу об убийстве в Улвила.
 Ауэр, Беньямин (род. 1981) — немецкий футболист, нападающий.
 Ауэр, Григор (1882—1967) — финский художник.
 Ауэр, Ганс (1857—1906) — швейцарский архитектор.
 Ауэр, Дорис (род. 1971) — австрийская прыгунья с шестом.
 Ауэр, Игнац (1846—1907) — немецкий политический деятель.
 Ауэр, Кароль (1818—1859) — литограф и график, вероятно чешского происхождения, более 20 лет работал в Львове и Галичине.
 Ауэр, Леопольд Семёнович (также Лев Семёнович; 1845—1930) — венгерский, российский скрипач, педагог, дирижёр и композитор.
 Ауэр, Макс (1880—1962) — австрийский музыковед.
 Ауэр, Миша (1905—1967) — американский актёр российского происхождения.
 Ауэр, Моника (род. 1957) — итальянская саночница, чемпионка Европы 1984 года.
 Ауэр, Франц (1918—1983) — австрийский шахматист.
 Ауэр, Эдуард (род. 1941) — американский пианист, педагог.
 Ауэр  фон Вельсбах, Алоизий — австрийский типограф, изобретатель и иллюстратор.

Примечания